Лос Естанкес има више значења:

 Лос Естанкес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Естанкес, Ел Аренал (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Естанкес, Кампо Торес Бургос (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Естанкес (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику